Андреєв Геннадій Дмитрович — український радянський архітектор
 Андрєєв Геннадій Миколайович — радянський державний і партійний діяч